Clion ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Clion (Charente-Maritime)
 Clion (Indre)

Siehe auch:
 Glion